Stöckheim heißen folgende Orte in Deutschland:

 Stöckheim (Rohrberg), Ortsteil der Gemeinde Rohrberg, im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Stöckheim (Braunschweig), Stadtteil der kreisfreien Stadt Braunschweig in Niedersachsen
 Stöckheim (Northeim), Ortsteil der Stadt Northeim im gleichnamigen Landkreis in Niedersachsen
 Stöckheim-Leiferde, Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Braunschweig in Niedersachsen
 Flachstöckheim, Stadtteil der kreisfreien Stadt Salzgitter in Niedersachsen
 Groß Stöckheim, Ortsteil der Stadt Wolfenbüttel im gleichnamigen Landkreis in Niedersachsen

Mit Stöckheim wird ebenfalls bezeichnet:
 das Großsteingrab Stöckheim, eine jungsteinzeitliche Grabanlage

Stöckheim ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Müller-Stöckheim (1913–1943), deutscher Marineoffizier im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch
 Stockheim